Сам Бърд (на английски Sam Bird) е великобритански автомобилен състезател, роден на 9 януари 1987 г. в Роухемптън, Англия. Състезава се за отбора на Върджин Рейсинг във Формула Е и АФ Корсе в Световния шампионат за издръжливост. В миналото е участвал в ГП2, ГП2 Азия, европейския и британския шампионат на Формула 3, Формула Рено 3.5, британските шампионати на Формула БМВ и Формула Рено. През сезон 2012 Бърд е тест пилот на Мерцедес във Формула 1.

Статистика 

Бележки:
  – Бърд се състезава като гост пилот и не му се зачитат точки.
  – Сезонът още не е завършил.

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Бърд, Сам